Essinghausen ist der Name verschiedener Orte:

 Essinghausen (Drolshagen), Ortsteil von Drolshagen, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Essinghausen (Peine), Ortsteil von Peine, Landkreis Peine, Niedersachsen